Il singolare  dello  Shanghai Masters 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale Rafael Nadal, con il punteggio di 7-6(3), 6-3.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

 Rafael Nadal (finalista)
 Novak Đoković (semifinali)
 Juan Martín del Potro (secondo Turno, ritirato a causa di un infortunio al polso destro)
 Andy Roddick (secondo Turno, ritirato a causa di un infortunio al ginocchio sinistro)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 Nikolaj Davydenko (campione)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Gilles Simon (quarti)

  Robin Söderling (quarti)
  Fernando González (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo Turno, ritirato)
  Marin Čilić (primo turno)
  Radek Štěpánek (quarti)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Tommy Haas (secondo Turno, ritirato a causa di un infortunio alla spalla destra)
  David Ferrer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Shanghai Masters 2009
ATP World Tour 2009